Позиция в лингвистике — окружение единицы того или иного уровня языка, её положение относительно других единиц:
 субфонологическая — на уровне аллофонов
 фонологическая — условия, определяющие реализацию фонемы в речи
 синтаксическая — место в предложении с теми или иными синтаксическими свойствами.

В фонологии 
В фонологии под позицией понимается совокупность условий, определяющих, какой будет та или иная реализация фонемы. К таким условиям относятся:
 непосредственное фонетическое окружение
 положение относительно начала и конца морфемы, стыка морфем
 положение по отношению к ударению (нахождение в ударном или безударном слоге).

Различаются сильная позиция (позиция максимальной дифференциации), в которой различается наибольшее количество фонем и выступают их основные варианты, и слабые позиции, где некоторые звуковые единицы совпадают в звучании.

Для конкретного фонологического противопоставления различаются позиция релевантности, где оно реализуется, и позиция нейтрализации, где реализации двух или более фонем совпадают, то есть противопоставление нейтрализуется. Так, в русском языке позиция конца слова является позицией нейтрализации противопоставления шумных согласных по звонкости — глухости (вот — вод ), но позицией релевантности для противопоставления твёрдых и мягких согласных (гол  — голь ).

Московской фонологической школой была разработана теория позиций. Её сторонники различают комбинаторные (по положению реализации фонемы в ряду звуков) и конститутивные (по положению относительно ударения, границ слова и фразы) позиции. Кроме того, детализовано выделение сильных и слабых позиций: в перцептивно сильной позиции выступает основной вариант фонемы, в перцептивно слабой фонема подвергается обусловленным позицией модификациям. В сигнификативно сильной позиции (хотя она может при этом быть перцептивно слабой) реализация данной фонемы не совпадает с реализацией какой-либо другой фонемы, а в сигнификативно слабой такое совпадение имеет место. В сигнификативно и перцептивно сильной (то есть абсолютно сильной) позиции выступает доминанта — основной представитель фонемы (к примеру,  в слове сан), в сигнификативно сильной, но перцептивно слабой — вариация ( в сон), а в сигнификативно слабой — вариант фонемы ( как вариант <s> в сдать).

Примечания 

Фонетика